

Geografia

Australia
 Welshpool, sobborgo di Perth (Australia Occidentale)
 Welshpool, località dello Stato di Victoria

Canada
 Welshpool, località del Nuovo Brunswick

Regno Unito
 Welshpool, città del Galles

Sport
 Welshpool Town Football Club, squadra di calcio della città gallese di Welshpool